Pleomorfizm w krystalografii to zjawisko występowania różnych odmian krystalograficznych tego samego związku chemicznego.
 Pleomorfizm w biologii to zjawisko występowania różnych kształtów organizmów, komórek lub organelli komórkowych, np. pleomorfizm bakulowirusów, pleomorfizm jądrowy.
 Pleomorfizm cykliczny – wielopostaciowość form drobnoustrojów w czasie życia